La Esmeralda tijereta (Chlorostilbon canivetii) es una especie de ave apodiforme de la familia Trochilidae. Es nativo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Vive en bosque tropical y subtropical y bosque muy degradado.

Subespecies 
Se distinguen las siguientes subespecies:
 Chlorostilbon canivetii canivetii (Lesson, 1832) 	 
 Chlorostilbon canivetii osberti Gould, 1860 	 
 Chlorostilbon canivetii salvini (Cabanis & Heine, 1860)

Referencias

Enlaces externos 

canivetii
Aves de América Central
Animales descritos en 1832
Taxones descritos por René Primevère Lesson